

Населені пункти та їхні частини
 Венцковиці — село в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Венцковиці — село в гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Венцковиці — село в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Вяцковичі (Венцковиці) — село в гміні Розьвениця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Венцковиці — село в гміні Допево Познанського повіту Великопольського воєводства
 Венцковиці — лісова осада в гміні Допево Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки